Brochkogel bezeichnet zwei benachbarte Berge in den Ötztaler Alpen:

 den Hinteren Brochkogel () und
 den Vorderen Brochkogel ()